Варп (, «деформация») — именование принципа передвижения через гиперпространство в ряде фантастических произведений.

 Варп-двигатель — сверхсветовой двигатель в вымышленной вселенной Star Trek.
 Варп или Имматериум — параллельный нематериальный мир в вымышленной вселенной Warhammer 40,000.
ВАРП — Всемирная ассоциация русской прессы (WARP, World Association of Russian Press), объединение СМИ, выходящих на русском языке за пределами Российской Федерации.

ВАРП — геймерское кресло (WARP Gaming Chair) американо-российской компании Gravitonus, полностью кастомизируемое под требования пользователя. Первое IoT кресло.

См. также 
 Warp